Geografija je znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine.

Geografija se može odnositi na sljedeće:

 Geographia, Ptolomejevo glavno djelo izuzevši Almagest
 Geographica, Strabonova geografska enciklopedija u 17 svezaka